Matysik ist der Familienname folgender Personen:

 Kay Matysik (* 1980), deutscher Beachvolleyballspieler
 Reiner Maria Matysik (* 1967), deutscher Bildender Künstler
 Sylwia Matysik (* 1997), polnische Fußballspielerin
 Waldemar Matysik (* 1961), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Matysek